

Codici 
 SYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Shemya Island Air Force Base - Eareckson As, Shemya (Alaska), Stati Uniti
 sya – codice ISO 639-3 della lingua siang

Geografia 
 Sya – antico nome di Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
 Sya – area urbana del comune di Mjölby (Svezia)